Mirosław Myśliński – polski piłkarz 
 Tadeusz Myśliński – polski artysta fotografik